Kazuhisa Kawahara – calciatore giapponese
 Kazune Kawahara – fumettista giapponese
 Reki Kawahara – scrittore giapponese